Loudéac Communauté – Bretagne Centre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Er wurde am 9. November 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Sitz der Verwaltung ist im Ort Loudéac.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände CIDERAL und Hardouinais Mené sowie Zugang der Gemeinden Guerlédan und Le Mené entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Historische Entwicklung 
Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Clémencey und Quemigny-Poisot die Commune nouvelle Valforêt. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 41.

Mitgliedsgemeinden 
Loudéac Communauté – Bretagne Centre besteht aus folgenden 41 Gemeinden:

Einzelnachweise 

Communauté de communes im Département Côtes-d’Armor
Gegründet 2016